

Сінгурень () — комуна у повіті Джурджу.
 Сінгурень () — село у повіті Джурджу. Адміністративний центр комуни Сінгурень.

Сінгурень () — село у Ришканському районі.